

Geografia

Austria 
 Gersdorf an der Feistritz – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Weiz

Niemcy 
 Gersdorf – dzielnica miasta Hartha
 Gersdorf – gmina w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Zwickau

Polska 

Dawne nazwy miejscowości:
 Dąbie
 Gawroniec
 Gierałtów
 Jaryszów
 Ząbinowice

Osoby 
 Małgorzata Gersdorf – polska prawniczka, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

Zobacz też 
 Altgersdorf
 Gerersdorf
 Gersdorff
 Neugersdorf